Dieser Artikel enthält die Kader der 12 Nationalmannschaften bei der Copa América 1993. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 1993/Spiele.

Gruppe A

Ecuador 

Trainer:

Uruguay 

Trainer:

USA 
Der US-amerikanische Kader bestand überwiegend aus Spielern, welche zum Zeitpunkt des Turniers nicht bei einem Klub angestellt waren, sondern nur beim Verband angestellt waren. Dieses diente unter anderem der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 1994.

Trainer:

Venezuela 

Trainer:

Gruppe B

Brasilien 

Trainer:

Chile 

Trainer:

Paraguay 

Trainer:

Peru 

Trainer:

Gruppe C

Argentinien 

Trainer:

Bolivien 

Trainer:

Kolumbien 

Trainer:  Francisco Maturana

Mexiko 

Trainer:  Miguel Mejía Barón

Weblinks 
 Wettbewerb auf rsssf.com
 Wettbewerb auf fussballzz.de
 Wettbewerb auf weltfussball.de

Kader 1993
Kaderliste